Мадж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мадж, Дирк (1928—2020) — намибийский и южноафриканский политик, африканерский националист.
 Мадж, Хенк (род. 1952) — намибийский консервативный политик.
 См. также 
 Маджа
 Маджо